Allegheny, ou ses variantes Allegany et Alleghany, est le nom de plusieurs lieux, situés principalement dans le Nord-Est des États-Unis. Le nom de ces différents toponymes vient de la rivière Allegheny, un affluent de l'Ohio, qui coule dans les États de New York et de Pennsylvanie. Son nom est un mot des Amérindiens Lenapes dont le sens n'est pas certain mais qui est souvent traduit par « belle rivière ».

L'orthographe avec un e est à l'origine l'orthographe française (la région de la rivière Alleghany fut une partie de la Nouvelle-France), celle avec un a l'orthographe anglaise.

Toponyme 

 Allegheny, la rivière, affluent de l'Ohio, à l'origine des autres toponymes ;
 Allegheny Mountains (aussi orthographié Alleghany ou Allegany Mountains) ou les Alleghenies, une chaîne dans le Sud des Appalaches (ce nom désignait autrefois l'ensemble des Appalaches, avant que ce dernier nom ne s'impose pour l'ensemble de la chaîne à la fin du ) ; 
 Plateau des Allegheny (Allegheny Plateau), à l'est des Allegheny Mountains ;
 Forêt nationale d'Allegheny, au Nord-Ouest de la Pennsylvanie ;
 Comté d'Allegheny, en Pennsylvanie ;
 Allegheny, une ville située sur la rivière éponyme, annexée par la ville de Pittsburgh (Pennsylvanie) en 1907.

 Allegany, une ville dans le comté de Cattaraugus à l'est de l'État de New York ;
 Allegany Indian Reservation, une réserve indienne dans le comté de Cattaraugus ;
 Allegany, un township dans le comté de Potter en Pennsylvanie ;
  ;
 Allegany, une communauté non incorporée du comté de Coos dans l'Oregon  ;
 Allegany, un village situé dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.

 Alleghany, une communauté non incorporée en Sierra Nevada dans le comté de Sierra en Californie ;
 .

Autres 
 Allegheny alligator, un des noms familiers américains du ménopome, une espèce de salamandre
 Allegheny woodrat, un rat du genre Neotoma 
 Allegheny Airlines, une ancienne compagnie aérienne américaine, devenue USAir en 1979